De UEFA Cupfinale van het seizoen 1986/87 was de 14de finale in de geschiedenis van de UEFA Cup. De finale werd over twee wedstrijden gespeeld, op 6 en 20 mei. Het Zweedse IFK Göteborg nam het op tegen het Schotse Dundee United. De Zweden haalden het in eigen huis met 1-0 en hadden vervolgens genoeg aan een gelijkspel. Het was de tweede keer dat Göteborg de UEFA Cup in ontvangst mocht nemen.

Wedstrijddetails

Externe link
RSSSF UEFA Cup results at Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1987
Europacupvoetbal 1986/87
IFK Göteborg]
Dundee United FC
Sportevenement in Göteborg
UEFA
UEFA